Rossoscha (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Rossoscha (Lypowez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez
 Rossoscha (Teplyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk

Rossoscha (kyrillisch Розсоша) ist ein Ortsname in der Ukraine:
 Rossoscha (Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj